Лань () — китайская фамилия. Значение иероглифа — «синий». Вьетнамское произношение — Лам (Lam).

Известные носители 
 Лань Ин (1585—1666) — китайский художник времён империи Мин.
 Лань Тяньли (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, председатель Народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района с 19 октября 2020 года.
 Лань Фоань (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, секретарь (глава) парткома КПК провинции Шаньси с 29 декабря 2022 года.
 Лань Хань (?—398) — один из высших чиновников сяньбийского государства Поздняя Янь.
 Лань Цайхэ (кит. 藍采和;, Lán Cǎihé) — один из Восьми Бессмертных в даосизме.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии